Бригада розыска и реагирования (), сокращённо БРР — боевая единица и подразделение полицейского спецназа Национальной полиции Франции, находящаяся в ведении Министерства внутренних дел Франции. Каждая бригада занимается расследованием уголовных преступлений, в том числе вооружённых ограблений и похищений людей. В задачи бригады входит захват и нейтрализация потенциальных преступников ещё до совершения последними противоправных деяний — этот метод впервые был освоен в 1960-е годы парижской БРР. Для сбора информации о преступниках они используют комплекс традиционных и современных методов. Большую часть операций по задержанию офицеры бригады проводят, будучи в гражданской одежде, а не в униформе.

В ведении Министерства внутренних дел находится более 15 бригад из крупных городов Франции. Старейшая из них, парижская БРР, основана в 1964 году под именем Бригада розыска и реагирования — префектура полиции (). В 1972 году на фоне теракта в Мюнхене было принято решение, что парижская бригада станет основой для нового полицейского спецподразделения — «Бригада Антикоммандо» (), которой помогают при операциях другие подразделения . Парижская бригада участвовала в операциях против террористов в магазине кошерных продуктов у  и в концертном зале «Батаклан» во время захвата заложников в 2015 году. В этих операциях Парижская бригада участвовала вместе с  (в том числе с подразделением )

Краткая история 
Первая бригада розыска и реагирования была создана в 1964 году в Париже по распоряжению комиссара парижской префектуры полиции Франсуа Ле Муэля. Он предположил, что есть ситуации, когда полиции надо не ждать, пока совершится преступление и можно будет начать расследование, а лучше установить слежку за известными преступниками или уже подозреваемыми в преступления, равно как и за потенциальными жертвами. В подобном случае можно будет арестовать преступника либо до совершения преступления, либо после, но не во время самого противозаконного действия. В таком случае у полиции было бы больше доказательств виновности, а риск перестрелок и гибели посторонних в таком случае снизился бы.

Изначально бригада розыска и реагирования была лишь бригадой в составе , однако с 1967 года стала отдельной бригадой, ведомой Ле Муэлем. Позже методы борьбы против преступников переняли из Франции и другие страны Европы. В 1977 году эти методы помогли арестовать похитителей банкира Жерара Малле, которые находились под наблюдением более 4 месяцев и 9 августа спустя почти 4 часа после похищения были арестованы полицией.

Решаемые задачи 
Все бригады розыска и реагирования, в том числе и парижская, выполняют обязанности уголовной полиции, арестовывая преступников и с поличным. В случае террористической атаки в бригадах формируются специальные отряды быстрого реагирования. Парижская бригада в случае угрозы терактов или захвате заложников действует совместно с RAID и GIGN. Остальные бригады действуют в пределах вверенных им городов и департаментов.

Структура 

Все бригады являются регулярными подразделениями Национальной полиции Франции, чья юрисдикция распространяется на всю территорию Французской Республики. Единственными исключениями являются  и , где действуют собственные органы управления, подчиняющиеся непосредственно Министру внутренних дел Франции.

В отличие от RAID, который представляет собой отряд быстрого реагирования, подчиняющийся генеральному директору Национальной полиции, бригады розыска и реагирования входят в состав собственно уголовной полиции Франции. Их основная миссия — арест особо опасных преступников, совершающих насильственные преступления. Офицеры бригады в большинстве случаев для задержания одеваются в гражданскую одежду, часто с капюшоном, чтобы скрыть свою личность при выполнении некоторых заданий. Координировать действия парижской бригады и RAID в контртеррористических операциях поручено , которые возглавляет командир RAID.

По состоянию на 2018 год действовали следующие бригады розыска и реагирования:
 
 
 Бригада розыска и реагирования — Префектура полиции (). Парижская бригада розыска и реагирования, первая в истории подобная бригада, предшественник всех последующих. В случае угрозы национальной безопасности трансформируется в Бригаду Антикоммандо ().
 
 Национальные бригады
 Бригада розыска и реагирования — Национальный уровень (). Нантерская бригада розыска и реагирования, поддерживает проводимые на национальном уровне расследования.
 Бригада розыска и реагирования — Национальный уровень, финансы (). Бригада, занимающаяся расследованием финансовых преступлений в соответствующем отделе Национальной полиции.
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Лиона () — Лионская бригада розыска и реагирования
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Марселя () — Марсельская бригада розыска и реагирования
 Региональное отделение в Ницце при межрегиональном директорате уголовной полиции Марселя () — Ниццкая бригада розыска и реагирования
 Региональная служба уголовной полиции Монпелье () — Монпельерская бригада розыска и реагирования
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Ренна ()
 Региональное отделение в Нанте при межрегиональном директорате уголовной полиции Ренна () — Нантская бригада розыска и реагирования
 Региональная служба уголовной полиции Руана () — Руанская бригада розыска и реагирования
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Лилля () — Лилльская бригада розыска и реагирования
 Региональная служба уголовной полиции Версаля () — Версальская бригада розыска и реагирования
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Страсбурга () — Страсбургская бригада розыска и реагирования
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Бордо () — Бордоская бригада розыска и реагирования (в том числе отделение в Байонне)
 Региональная служба уголовной полиции Тулузы () — Тулузская бригада розыска и реагирования
 Региональная служба уголовной полиции Аяччо () — Аяччинская бригада розыска и реагирования (в том числе отделение в Бастии)
 Межрегиональный директорат уголовной полиции Орлеана () — Орлеанская бригада розыска и реагирования

Вооружение 

На вооружении состоят следующие образцы:
 пистолеты под патрон 9x19mm Parabellum: Glock 17 и Glock 26 (у каждого бойца), возможно оснащение Glock 18 или Glock 19
 пистолеты-пулемёты под патрон 9x19mm Parabellum: HK MP5, HK MP5K
 автоматы: HK 53, HK G36, SIG 551, HK G3, FN SCAR-L, HK416
 гладкоствольные ружья: , Remington M870 Police, Benelli M3 Super 90, Franchi SPAS-12, Franchi SPAS-15, Valtro PM-5, Valtro PM-5-350, Вепрь-12 Молот, Kel-Tec KSG
 пулемёты FN Minimi, Rheinmetall MG3
 снайперские и марксманские винтовки: HK417, FN SCAR-H, HK PSG1, , PGM Hecate II, Blaser R93 Tactical
 нелетальное оружие: электрошокер Taser X26, гранатомёт Brügger & Thomet GL-06 40x46, нелетальный гранатомёт 
 гранаты разных типов: ослепляющие, дымовые, осколочные
 взрывчатка

Командиры 
Все командиры парижской Бригады розыска и реагирования
  (1964—1971)
 Жан Сотеро (1971—1974)
 Марсель Леклерк (1974—1978)
  (1978—1982)
 Рене-Жорж Керри (1982—1983)
  (1983—1987)
 Пьер Кавен (1987—1989)
  (1989—1996)
 Ив Йобик (1996—2001)
 Жан-Жак Эрлем (2001—2003)
 Кристиан Флеш (2003—2004)
 Паскаль Карро (2004—2008)
 Мишель Фори (2008—2013)
 Кристоф Мольми (текущий)

Потери 
Три офицера Парижской бригады розыска и реагирования погибли при исполнении обязанностей с момента образования бригады:
 Ролан Линк () — 3 декабря 1980
 Жан Вриндтс () — 14 января 1986
 Жерар Марле () — 17 июня 1986

В популярной культуре

Фильмы 
  (1979)
 Набережная Орфевр, 36 (2004)
 Шестерёнки (с 2005)
 Враг государства № 1 (2008)
 Враг государства № 1: Легенда (2008)
  (2015)

См. также 
 
 Координационная группа по борьбе с терроризмом
 
 Специальная команда по расследованиям
 Специальный отряд быстрого реагирования
 SWAT

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница на сайте Префектуры полиции Парижа 

Формирования специального назначения Франции
Полиция Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1964 году
Спецназ правоохранительных органов